Дендрит — назва кристалу деревоподібної форми.
 Дендрит — відросток нервової клітини.